Mandy Minella (Esch-sur-Alzette, 1985. november 22. –) luxemburgi hivatásos teniszezőnő.

2001-ben kezdte profi pályafutását. Egyéniben egy WTA 125K és 16 ITF-torna győztese, párosban két WTA és három WTA 125K, valamint 10 ITF-tornán végzett az első helyen. Legjobb egyéni világranglista-helyezése a 66. hely volt 2012. szeptember 17-én, párosban a 47. helyezés 2013. április 29-én.

A Grand Slam tornákon legjobb eredménye egyéniben a 3. kör, amelyet a 2010-es és a 2012-es US Openen ért el. Párosban szintén a 3. kör, amelybe a 2012-es wimbledoni teniszbajnokságon jutott.

2000−2011 között, majd 2016-tól ismét szerepel Hollandia Fed-kupa-válogatottjában.

2014. októberben összeházasodott edzőjével, Tim Sommerrel. 2017 októberében megszületett első kislányuk, Emma Lina.

2019 októberben bejelentette, hogy a 2020-as szezon végén befejezi aktív pályafutását. Mivel 2020-ban a Covid19-pandémia nem tette lehetővé a méltó búcsút, ezért úgy döntött, hogy a 2021-ben még visszatér a pályára, annak ellenére, hogy 2020 decemberében megszületett második gyermekük, Maya. 2021 áprilisától végigjátszotta a szezont.

WTA döntői

Egyéni

* 2009-től megváltozott a tornák rendszere. Az egymás mellett azonos színnel jelölt tornatípusok között nincs teljes mértékű megfelelés.

Elveszített döntői (1)

Páros

Győzelmei (2)

* 2009-től megváltozott a tornák rendszere. Az egymás mellett azonos színnel jelölt tornatípusok között nincs teljes mértékű megfelelés.

Elveszített döntői (5)

WTA 125K döntői

Egyéni

Győzelmei (1)

Páros

Győzelmei (3)

ITF döntői

Egyéni 24 (16–8)

Páros 18 (10–8)

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Luxemburgi teniszezők
1985-ben született személyek
Élő személyek
Luxemburgi nők